Zaki ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Hussein al-Zaki (* 1985), saudischer Hürdenläufer
 Amr Zaki (* 1983), ägyptischer Fußballspieler
 Badou Zaki (* 1959), marokkanischer Torhüter und Fußballtrainer
 Dominic Saleh-Zaki (* 1982), deutscher Schauspieler
 Hamid Zaki (1909–1968), Schweizer Maler
 Jörgen Zaki (* 1972), schwedischer Leichtathlet
 Mohamed Selim Zaki (1924–2021), ägyptischer Springreiter
 Toma Adly Zaki (* 1966), ägyptischer Geistlicher, koptisch-katholischer Bischof
 Zakia Zaki (1962–2007), afghanische Radioreporterin
 Zeeko Zaki (* 1990), ägyptisch-amerikanischer Schauspieler
sowie
 Zaki, Spitzname von Zbigniew Zakrzewski (* 1981), polnischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Zaky
 Zeki